Elmhurst peut faire référence à :

Lieux

États-Unis 
Elmhurst (Connersville), site de la ville de Connersville inscrit au registre national des sites historiques des États-Unis du comté de Fayette.
Elmhurst (Delaware), « zone non incorporée » du comté de New Castle, dans le Delaware.
Elmhurst (Illinois), ville de la banlieue de Chicago, dans les comtés de Cook et DuPage, dans l'Illinois.
Elmhurst (Indiana), zone du comté de Madison, dans l'Indiana.
Elmhurst (Oakland), quartier résidentiel de la ville d'Oakland, en Californie.
Elmhurst (Overland Park), quartier de la ville d'Overland Park, dans le Kansas.
Elmhurst (Pennsylvanie), village du Comté de Lackawanna en Pennsylvanie
Elmhurst (Queens), quartier du Queens, à New York.
Elmhurst (Sacramento), quartier historique de la ville de Sacramento, en Californie.

Royaume-Uni 
 Elmhurst (Aylesbury), quartier du nord de la ville de Aylesbury, dans le Buckinghamshire.
 Elmhurst (Staffordshire), village du district de Lichfield, dans le Staffordshire.